Motocyklowe Grand Prix Chin 2005 – trzecia eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, którą rozegrano 1 maja 2005 roku na torze Shanghai International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2005
2005 w Chinach
Motocyklowe Grand Prix Chin